Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар () — ежегодное соревнование новозеландских смешанных парных команд по кёрлингу (команда должна состоять из одного мужчины и одной женщины; см. :en:Mixed doubles curling). Проводится с 2007 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Новой Зеландии ().

Чемпионат проводится в конце лета, в начале второй половины сезона кёрлинга в Новой Зеландии (где календарное лето является «климатической зимой»).

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Новую Зеландию на международной арене как её смешанная парная сборная по кёрлингу.

Годы и команды-призёры

Медальный зачёт по игрокам 
(вне зависимости от пола игрока; данные с учётом итогов чемпионата 2018 года)

Примечания

Ссылки 
 NZ Championship : Mixed Doubles | New Zealand Curling

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди ветеранов

Соревнования по кёрлингу в Новой Зеландии
 
Кёрлинг
Новая Зеландия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2007 года